Дзя́кино — село в Глазовском районе Удмуртии, в составе Кожильского сельского поселения. В селе расположена станция Кожиль Кировского отделения Горьковской железной дороги.

География 
Село расположено на высоте 137 м над уровнем моря.

Улицы села: Берёзовая, Кирова, Красина, Мира, Мичурина, Нагорная, Новая, Подлесная, Пушкина, Свободы, Советская, Торфяная, Труда.

Население 

Численность постоянного населения села составляет 833 человека (2011). В селе есть средняя школа, детский сад и участковая больница.

Примечания 

Населённые пункты Глазовского района